Листья травы
 Листья травы — поэтический сборник Уолта Уитмена.
 Листья травы (фильм) — американский фильм 2009 года.